O torneio de Simples do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 foi disputado por treze tenistas de seis países.

Medalhistas

Resultados

Classificação final

Referências
  (Disponível digitalmente neste link)

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896